Bouet ist der Familienname folgender Personen: 
 Arnaud Bouet (* 1960), französischer Wasserballspieler
 Dominique Bouet (1964–1990), französischer Rugby-Union-Spieler
 Louis Edouard Bouet-Willaumez (1808–1871), französischer Admiral
 Marc Bouet (* 1951), französischer Segler
 Maxime Bouet (* 1986), französischer Bahn- und Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Bouez